Wyniki Grand Prix Niemiec, dwunastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2004.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Niemcy
2004
2004 w Niemczech